Iso Kiimasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Kiimasaari (ö i Pielisen Karjala), Norra Karelen, 
 Iso Kiimasaari (ö i Joensuu), Norra Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar